Plusieurs aristocrates sont appelés Robert V.

 Robert V d'Auvergne (1225-1277), comte d'Auvergne
 Robert V de Dreux (1293-1327), comte de Dreux
 Robert V de Beu (1317-1366), vicomte de Beu

Voir aussi 
 , , , , , 

Robert V